Большое Зуево — название населённых пунктов.

Россия 
 Большое Зуево — деревня в Островском районе Псковской области.
 Большое Зуево — деревня в Киреевском районе Тульской области.